Андреа Петкович була чинною чемпіонкою, але не брала участь через травму гомілковостопного суглобу.
Франческа Ск'явоне виграла титул, у фіналі перемігши Алізе Корне з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3=Чвертьфінали
|RD4=Півфінали

|RD1-seed01=<small>1/WC
|RD1-team01= С Лісіцкі
|RD1-score01-1=4
|RD1-score01-2=4
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= П Пармантьє
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= О Балтача
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=0
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= С Форец Гакон
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=LL
|RD1-team05= М Мінелла
|RD1-score05-1=63
|RD1-score05-2=3
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Л Градецька
|RD1-score06-1=77
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= О Панова
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=79
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=5
|RD1-team08= М Бартель
|RD1-score08-1=3
|RD1-score08-2=67
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=4
|RD1-team09=

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Марія Хосе Мартінес Санчес
  Менді Мінелла

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр 
{{Теніс сітка 1/4
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3=Кваліфікаційний матч

|team-width=195

|RD1-seed3=
|RD1-team3= Андреа Гаміс
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=WC
|RD1-team4= Зіна Кайзер
|RD1-score4-1=1
|RD1-score4-2=2
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5=
|RD1-team5= Ана Врлич
|RD1-score5-1=5
|RD1-score5-2=64
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=WC
|RD1-team6= Міртій Жорж
|RD1-score6-1=7
|RD1-score6-2=77
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=
|RD1-team7= Хімена Ермосо
|RD1-score7-1=0
|RD1-score7-2=0
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=8
|RD1-team8= Мір'яна Лучич-Бароні
|RD1-score8-1=6
|RD1-score8-2=6
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=1
|RD2-team1=

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Internationaux de Strasbourg, одиночний розряд
2012